André Blanchard peut désigner :
 André Blanchard (1800-1850), un peintre français ;
 André Blanchard (1911-1949), un officier français, Compagnon de la Libération ;
 André Blanchard (1951-2014), un écrivain français ;
 André Blanchard, un réalisateur québécois.